Нащи — название населённых пунктов в России:

 Нащи — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Нащи — село в Сасовском районе Рязанской области.